Ламбертон (город, Миннесота) — город в округе Редвуд, штат Миннесота, США. 
 Ламбертон (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Редвуд, Миннесота, США.